

Astronomia
 10136 Gauguin – asteroide della fascia principale
 Cratere Gauguin – cratere di Mercurio

Cinema
 Gauguin – cortometraggio del 1950
 Gauguin - Viaggio a Tahiti – film del 2017
 Gauguin: The Full Story – documentario del 2003

Persone
 Paul Gauguin – pittore francese
 Paul René Gauguin – pittore e scultore norvegese
 Pola Gauguin – pittore, critico d'arte e biografo norvegese